de Semitische talen;
de Semitische volkeren, zie: Semieten.